Гренада принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1996 год на Гренаде
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года